Гроув Сити има више значења:
 Гроув Сити (Флорида)
 Гроув Сити (Минесота)
 Гроув Сити (Охајо)
 Гроув Сити (Пенсилванија)